2 miejscowości w Polsce:
 Baszki – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Baszki – leśniczówka w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko